Detweiler ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Detweiler (1926–2012), kanadischer Komponist
 Craig Detweiler (* 1964), US-amerikanischer Autor und Filmemacher
 Ducky Detweiler (1919–2013), US-amerikanischer Baseballspieler
 Frederick German Detweiler (1881–1960), US-amerikanischer Soziologe
 Robert Detweiler (1930–2003), US-amerikanischer Ruderer

Siehe auch:
 Dettwiller